Mužská dvouhra cinch Championships 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do singlové soutěže londýnského tenisového turnaje v Queen's Clubu hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráčů. V roce 2020 byl turnaj zrušen pro koronavirovou pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl španělský tenista Feliciano López, kterého ve druhém kole vyřadil Denis Shapovalov.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Ital Matteo Berrettini, jenž ve finále za 1.57 hodiny zdolal britskou světovou jedenačtyřicítku Camerona Norrieho po třísetovém průběhu 6–4, 6–7 a 6–3. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Serbia Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour, druhý na trávě a první z kategorie ATP Tour 500. V londýnském Queen's Clubu se stal prvním šampionem od 17letého Borise Beckera z roku 1985, jenž turnaj ovládl při svém debutovém startu.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2021
ATP Tour 2021